Лу́ппов — славянская фамилия. Женская форма: Луппова.
Известные носители
 
 Луппов, Анатолий Борисович (1929—2022) — композитор.
 Луппов, Владимир Васильевич (1897—1944) — командир 71-й механизированной бригады. Герой Советского Союза (посмертно).
 Луппов, Евгений Алексеевич (1916—1977) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Луппов, Павел Николаевич (1867—1949) — вятский историк и краевед. Брат А. Н. Луппова.
 Луппов, Сергей Павлович (1910—1988) — советский архивист, библиограф, источниковед, книговед, доктор исторических наук.

Луппова 
 Луппова, Анастасия Владимировна (род. 1985) — российская бильярдистка.

См. также 
 Лупов
 Лупова